Bernardi steht für:
 Bernardi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bernardi (1893), Motorrad
 Collegium Bernardi, Privatgymnasium in Bregenz
 Società Italiana Bernardi, italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bernard
 Bernardy
 Bernhardi
 Bernhardy